Paweł Grabowski
 Paweł Grabowski (zm. 1780)
 Paweł Grabowski (ur. 1986)